Název Live in Dublin nese více hudebních alb:

 Live in Dublin (album, Christy Moore) – album Christyho Moorea z roku 1978
 Live in Dublin (album, Jeff Martin) – album Jeffa Martina z roku 2007
 Live in Dublin (album, Bruce Springsteen) – album Bruce Springsteena z roku 2007
 Live in Dublin (album, Leonard Cohen) – album Leonarda Cohena z roku 2014